Notenboom ist der Familienname folgender Personen:

 Bernice Notenboom (* 1962), niederländische Journalistin und Abenteurerin
 Francis Notenboom (* 1957), belgischer Bogenschütze
 Harry Notenboom (* 1926), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Noteboom
 Nooteboom